REYTORO es una banda de Heavy metal de Uruguay, formada el 6 de junio de 1998 por Fabián Furtado (conocido en el medio por ser vocalista de Chopper, una de las bandas más representativas del metal uruguayo) en vocales, Norberto Arriola en guitarra, Fernando Alfaro en batería y Giampaolo Giaimo en bajo, más tarde sustituido por Francisco Fatoruso.
Luego de algunas grabaciones y otra vez el alejamiento del bajista, la banda queda inactiva.
Después de varios meses reanuda sus actividades, ahora con Enzo Broglia (exbajo de Sátrapa, también participó en coros, con el cual la banda llega a su debut en un recital junto a la banda argentina Malón).

A partir de ahí, comienzan una serie de presentaciones en vivo las cuales van tomando popularidad y que dan como resultado en el año 2003 la creación de su disco homónimo.
Su disco “REYTORO” fue grabado y mezclado entre enero y junio del 2003 en Montevideo Records (Montevideo-Uruguay) por Walter Rebella (quien hoy forma parte de la banda haciéndose cargo de los teclados y secuencias), fue masterizado en Colosal Master (Chicago-EE. UU.) y dio como resultado canciones reconocidas en todo Uruguay como son: Veneno, Otra vez, Carne, o la versión de Depeche Mode (Policy of truth), las cuales suenan en las radios del país generando muy buenas críticas, incluso en Buenos Aires.
La banda grabó en vivo en un recital realizado en diciembre de 2006 en el boliche “Dos”, este disco se llamó "Vivo" y contó con 4 temas nuevos: "Comarreja", "3 Imbéciles" "Caminando" y "Viajar".
Finalmente, en diciembre de 2008, la banda sacaría su tercer álbum, el segundo en estudio, llamado "II", el cual representó un absoluto éxito.

Conciertos destacados 
2010:

 Chinese Democracy World Tour donde participaron como teloneros en el Estadio Centenario con Sebastian Bach en GNR Tour sud América Guns N' Roses.

2007:

 En el Montevideo Metal Fest 2, junto a las bandas uruguayas Narval, Radical, la banda argentina Rata Blanca, y la brasilera Sepultura (banda). 

 Pilsen Rock 2007, ante unas 100 mil personas, moviendo a todo el parque de la Hispanidad (Departamento de Durazno, con una actuación en donde se halló un REYTORO a forma de un rito de una tribu, y un cierre el sábado 13.

2006:

 En el Montevideo Metal Fest, junto a la banda uruguaya Dr. Rocka y la argentina Rata Blanca, en el teatro de verano de Montevideo.

 En octubre se destacó su presencia en el “Pilsen Rock” donde tocó ante 200.000 personas.

 El 2 de noviembre en "DOS", donde grabaron su disco "Vivo" que saldría a la venta en julio de 2007.

 En noviembre en el velódromo municipal de Montevideo, junto a la legendaria banda inglesa Deep Purple.

2001:

 Junto a la banda argentina Malón, en el boliche “Factoría”.

Discografía 
   REYTORO III (2015)
 REYTORO II (2009)
 REYTORO Vivo (2007)
 REYTORO (2003)

Premios 
 Graffiti 2009 música uruguaya - Mejor Álbum de Hard Rock y Metal - REYTORO "II"
 Graffiti 2008 música uruguaya - Mejor álbum de Heavy Metal - REYTORO "VIVO"

ToroTour 
 VIII - Santa Lucía, Canelones, Uruguay 2010
 VII - Las Piedras, Canelones, Uruguay 2010
 VI - Maldonado, Uruguay 2009
 V - Las Piedras, Canelones, Uruguay 2009
 IV - Durazno Uruguay 2007
 III - Maldonado, Uruguay 2007
 II - Durazno Uruguay 2006
 I - Juan Lacaze, Colonia Uruguay 2006

Integración actual 
 Fabián Furtado - voz
 Norberto Arriola - guitarra
 Enzo Broglia - bajo - Coros
 Fernando Alfaro - batería

Enlaces externos 
 Página oficial de Reytoro
 FACEBOOK
 Entrevista con Reytoro

Grupos de música de Uruguay
Grupos de hard rock de Uruguay
Grupos de thrash metal de Uruguay
Grupos de heavy metal de Uruguay
Grupos de rock de Uruguay
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000